het Latijnse woord voor schaduwen
Latijnse naam voor de Keres uit de Griekse mythologie
Tenebrae (1982) een Italiaanse horror-/thrillerfilm van Dario Argento
Tenebrae (koor) een vocaal ensemble uit Londen